

Urodzili się 
 Arystoteles, filozof grecki
 Demostenes, grecki mówca.